

Geologia 
 Servino – formazione geologica tipica delle Alpi meridionali lombarde

Persone 
 Francesco Servino – giornalista italiano
 Jean-Luc Servino – regista, scrittore, sceneggiatore e direttore della fotografia italiano
 Luca Servino – scenografo italiano